Pozuelos de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozuelos de Calatrava (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Pozuelos de Calatrava (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar